Дени́ Лава́н (; род. 17 июня 1961 года) — французский актёр, наиболее известный как «alter ego» режиссёра Леоса Каракса, игравший главные роли почти во всех его фильмах.

Биография 
Лаван родился в парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен (департамент О-де-Сен). С 1982 года он начал сниматься в кино. В 1983 году актёра заметил Леос Каракс, искавший исполнителя на главную роль в своём дебютном фильме «Парень встречает девушку». Лаван играл главные роли и в двух следующих фильмах Каракса — «Дурная кровь» (1986) и «Любовники с Нового моста» (1991); в обеих картинах он создал экранный дуэт с Жюльетт Бинош. «Любовники с Нового моста» принесли Лавану номинацию на Премию Европейской киноакадемии лучшему актёру. Во всех трёх фильмах Каракса герой Лавана носит имя Алекс — настоящее имя самого режиссёра.

В 1999 году Лаван сыграл главную роль у Клер Дени в фильме «Красивая работа», который принято считать одной из вершин французского кино девяностых. В 2007 году он исполнил роль двойника Чарли Чаплина в картине американского независимого режиссёра Хармони Корина «Мистер Одиночество». Для этого фильма актёру, почти не знавшему английского, пришлось пройти языковые курсы. В 2008 году Лаван снова снялся в фильме Леоса Каракса — в его части трилогии «Токио!». Персонаж Лавана «Дерьмо» жил в городской канализации, откуда изредка вылезал, чтобы нападать на людей, и говорил на непонятном языке.

Лаван исполнил главную роль и в очередном полнометражном фильме Каракса «Корпорация „Святые моторы“». Вместе со своим героем, месье Оскаром, Лаван перевоплощался в различные образы: нищенки, отца девочки-подростка, убийцы и одновременно его жертвы. Одна из его ипостасей — «Дерьмо» из караксовской новеллы «Токио!»

Дени Лаван — бывший акробат, и отличительной чертой его персонажей становится исключительное владение своим телом и пластичность, во многих фильмах его герой исполняет танцевальные номера. Для роли в «Любовниках Нового моста» Лаван освоил не только акробатику, но и дыхание огнём, которыми по сюжету владеет его герой. По словам Денниса Лима («Нью Йорк Таймс»), Лаван сочетает «чаплиновский пафос и взрывы чистой кинетической энергии», а Андрей Плахов сравнивает Алекса в исполнении Лавана с Алексом в исполнении Макдауэлла в знаменитом фильме Кубрика.

Дени Лаван также выступал и на театральной сцене. Особенно следует отметить великолепную актерскую театральную работу Дени Лавана в тандеме с Югом Кестером в успевшем наделать много шума французском спектакле «Игра в жмурики» в 1993 году, поставленном по мотивам пьесы Михаила Волохова мэтром французского режиссерского искусства Бернардом Собелем. Видеоверсия спектакля

Спектакль, в котором значительную роль отвели актерской работе Дени Лавана, был поставлен в формате классической трилогии, состоявшей из «Вишневого сада» Антона Павловича Чехова, «Марии» Исаака Бабеля и «Игры в жмурики» Волохова.  
 lemonde.fr (пресса)  humanite.fr (пресса)

Личная жизнь 
У Дени три дочери.

Фильмография

Примечания

Ссылки